Перниц () — многозначный термин.

 Перниц — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 
 Перниц, Александр Фёдорович — российский живописец по стеклу.

См. также 
 Перница
 Перницы (значения)